Genoa es el nombre inglés de la ciudad italiana de Génova.

Además, puede hacer referencia a:
Localidades de Australia
 Genoa (Victoria)

Localidades de Estados Unidos
 Genoa (Arkansas)
 Genoa (Colorado)
 Genoa (Illinois)
 Genoa (Nebraska)
 Genoa (Nevada)
 Genoa (Nueva York)
 Genoa (Ohio)
 Genoa (Wisconsin)

Localidades de Argentina
 Genoa (Chubut)

Otros usos
El Genoa Cricket & Football Club, equipo de fútbol de Génova.